VZ-Netzwerke beschreibt:
 die einzelnen Projekte studiVZ, schülerVZ, meinVZ
 das Unternehmen als Eigentümer der VZ Netzwerke